Stogovci je ime več naselij v Sloveniji:
 Stogovci, občina Apače
 Stogovci, občina Gornja Radgona
 Stogovci, občina Majšperk